Baburin () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Baburin (* 1967), irisch-russischer Schachspieler
 Jegor Konstantinowitsch Baburin (* 1993), russischer Fußballspieler
 Michail Fjodorowitsch Baburin (1907–1984), sowjetischer Bildhauer
 Sergei Nikolajewitsch Baburin (* 1959), russischer rechter nationalistischer Politiker